Die Botswana Premier League 2017/18 war die 41. Auflage der Fußballmeisterschaft in Botswana. Meister wurden der Township Rollers FC aus Gaborone. Absteigen mussten TAFIC FC Francistown, Uniao Flamengo Santos FC aus Gaborone und Gilport Lions FC aus Lobatse. Aufsteiger aus der First Division sind Botswana Railways Highlanders sowie Notwane FC und Prisons XI FC, beide aus Gaborone.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballsaison 2017/18
Premier League 2017 18